Gösmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Gösmann (1904–1979), deutscher Fußballfunktionär, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes
 Sven Gösmann (* 1966), deutscher Journalist

Siehe auch
 Goesmann